A Liga Portugal Copa Ibérica é uma prova amigável de pré-época criada em 2019 pela Liga Portugal em conjunto com a LaLiga World que coloca em campo duas equipas da Liga Portugal e duas equipas da LaLiga, tendo acontecido até hoje apenas uma edição que disputou-se em Portimão em 2019, o clube vencedor foi o FC Porto.

Em 2019, o Presidente da Liga de Portugal, Pedro Proença, garantiu que nos três anos seguintes a prova será realizada, isso não tendo vindo a acontecer devido a Pandemia de COVID-19.

Vencedores

Performances por clubes

Performances por países

Ver também 

 Taça Ibérica

Referências 

La Liga
Futebol de 2019 em Portugal
Futebol de 2019 na Espanha
Real Betis Balompié
Futebol Clube do Porto
Competições internacionais de futebol